Оле́г Ю́рьевич Атько́в (род. 9 мая 1949, Хворостянка, Куйбышевская (ныне Самарская) область) — советский и российский учёный-, врач. Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1984), академик РАН (2022). С 2005 по 2015 год — вице-президент ОАО «РЖД» по здравоохранению и работе с общественными организациями, председатель совета директоров ОАО «РЖД-здоровье». Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР (1989) и премий Правительства РФ (2006, 2012).

Биография 
Родился в семье кадрового военного офицера и преподавательницы русского языка и литературы. После 5-го класса учился в ГДР, куда был командирован его отец. Окончил 10 классов средней школы № 20 Херсона в 1966 году (вспоминал: «Мои родители жили в Германии, а я уже должен был вернуться в Советский Союз, потому что за рубежом не было школы с 9-м и 10-м классами. Уехал получать аттестат в Херсон»), после которой попытался поступить в медицинский институт, но не прошёл по конкурсу. Вспоминал, что его желанию ступить на путь медика способствовал пример его двоюродной тётки-невропатолога, а также, среди прочего, трилогия книг Ю. П. Германа «Дорогой мой человек». Учился в медицинском училище, одновременно работая препаратором медсанчасти Херсонского хлопчатобумажного комбината. В 1967 году поступил в Крымский медицинский институт (Симферополь). После возвращения родителей из ГДР, переехал к ним в Киев и продолжил учёбу там в мединституте. Студентом женился и с супругой перебрался в Москву, где окончил 1-й ММИ имени И. М. Сеченова в 1973 году. В 1975 году окончил ординатуру, а в 1978 году — аспирантуру НИИ кардиологии ВКНЦ АМН СССР, попав в отделение Мухарлямова Нурмухамеда Мухамедовича. С 1978 года работал в клинико-функциональном отделе ИКК имени А. Л. Мясникова сначала младшим научным сотрудником, а с 1982 года старшим научным сотрудником.

В 1975 году начинает обследовать космонавтов в Центре подготовки космонавтов. В 1976 году прошёл медицинский отбор в отряд врачей-космонавтов, а в январе 1977 года прошёл медкомиссию в Институте медико-биологических проблем (ИМБП). В отряд космонавтов-медиков не был представлен, поскольку не захотел переходить на работу в ИМБП, но тренировки в ИМБП не прекращал. В 1977 году вступил в КПСС.

В конце 1970-х годов было принято решение послать в космический полёт пожилого космонавта для исследования влияния факторов космического полёта на его организм. В 1982 году был выбран Константин Петрович Феоктистов, которому в то время было 56 лет. Для наблюдения его организма на борту был назначен Атьков, которого направили на подготовку в Центр подготовки космонавтов. Однако в связи с внезапным обострением хронической болезни полёт Феоктистова был отменён, но Атьков, уже проходящий индивидуальную подготовку по программе космонавта-исследователя, был назначен на должность врача-космонавта Всесоюзного кардиологического центра Академии медицинских наук СССР. В октябре 1983 года было принято решение о включении его в экипаж третьей основной экспедиции на орбитальной станции «Салют-7» как врача-космонавта-исследователя.

C 8 февраля по 2 октября 1984 года вместе с другими членами экипажа космического корабля «Союз Т-10» совершил космический полёт на орбитальную станцию «Салют-7». Общая продолжительность полёта составила рекордный на то время срок — 236 суток 22 часа 49 минут. Во время полёта Атьковым были проверены новая аппаратура и приборы для оценки состояния космонавтов, был проведён ряд уникальных научных экспериментов.

Статистика

После возвращения из космоса Атьков продолжил работу в Институте клинической кардиологии, в 1984 году стал заведующим лабораторией функциональных методов исследования, в 1986 году защитил докторскую диссертацию, с 1987 года руководит отделом новых методов диагностики и исследований. Одновременно с этим с 1991 года является профессором, заведующим кафедрой методов диагностики Российского государственного медицинского университета. Занимается клинической и педагогической деятельностью, одновременно продолжая работу в области космической физиологии и медицины, участвует в экспериментах при полётах по параболе Кеплера на специально оборудованных самолётах А-300 и Ил-76ТД. С 1989 года сотрудничает с Международным космическим университетом в Страсбурге (ISU), в 1998—1999 гг. работал там.

С 1991 по 2003 год — президент Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. В 1992 году основал научный журнал «Визуализация в клинике» и является его главным редактором. C 1999 по 2002 год руководитель отдела новых методов диагностики Российского кардиологического научно-производственного комплекса Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2000 году стал президентом Российской ассоциации телемедицины и работал экспертом-консультантом в области телемедицины Европейской комиссии в Брюсселе.

РЖД 
Пришёл в РЖД вместе с Владимиром Якуниным. В 2002 году Атьков назначен руководителем Департамента здравоохранения Министерства путей сообщения России. В 2003 году назначен начальником Департамента медицинского обеспечения ОАО «Российские железные дороги».

17 августа 2005 Атьков назначен вице-президентом ОАО «РЖД» по здравоохранению и работе с общественными организациями. С февраля 2010 года председатель совета директоров компании «РЖД-Здоровье», которая включает в себя железнодорожные больницы и поликлиники во многих городах.
Ежегодный бюджет корпоративного здравоохранения РЖД при Атькове достигал 2 млрд рублей.

15 октября 2015 года, после отставки Якунина, Атьков уволен советом директоров с поста вице-президента РЖД, выведен из правления компании.

Является заведующим кафедрой профпатологии и производственной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), курирует магистерскую программу в МГУ по специальности государственная политика в здравоохранении. Под его руководством подготовлено более 30 кандидатов и докторов медицинских наук в СССР и России, а также 5 магистров по специальности «Космические исследования» в ISU. Он — кардиолог и специалист в области космической физиологии и медицины, автор более 150 научных трудов, в число которых входят 4 монографии, 14 изобретений и 3 патента.

Почётный член правления Херсонского землячества «Таврия» в Москве .

В июле-августе 2018 года принял участие в авиационной арктической кругосветной экспедиции «Север Ваш» на малых самолётах-амфибиях российского производства в качестве пилота (КВС) самолёта Ла-8 и врача-исследователя.

Семья 
 Отец — Атьков Юрий Иванович (род. 1926), полковник внешней разведки в отставке. 
 Мать — Атькова (Плахута) Дина Ростиславовна (род. 1927), преподаватель русского языка и литературы, ныне пенсионер.
 Жена — Атькова (Алексеева) Евгения Львовна (род. 1950), заведующий отделом патологии слёзного аппарата ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней». 
 Дочь — Атькова Екатерина Олеговна (род. 1972), врач-дерматовенеролог. 
 Три внучки.

Отличия 
 Герой Советского Союза (2 октября 1984)
 орден Ленина (2 октября 1984)
 медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность
 орден Кирти Чакра (1984, Индия)
 медали
 заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007)
 Государственная премия СССР (1989) — за разработку методов эхокардиографической диагностики и контроля состояния сердечно-сосудистой системы и внедрения их в практику здравоохранения
 Премия Правительства Российской Федерации (2012)
 премия Ленинского комсомола (1978) — за внедрение ультразвуковых методов диагностики основных заболеваний сердца
 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского Академии наук СССР (1987)
 Диплом Международного общества и Федерации кардиологии и организационного комитета IX Всемирного конгресса кардиологов
 Международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность» — за «особый вклад в укрепление государственности и приумножение национальной славы России» (2003)
 Почётный гражданин городов Варна (Болгария), Гагарин (Россия), Джезказган (Казахстан), Ленинск (Россия) и села Хворостянка
 Почётный доктор берлинского Университета имени Гумбольдта (1985).

Основные работы 
 Атьков О. Ю., Бедненко В. С.  Гипокинезия, невесомость: клинические и физиологические аспекты. М., Наука, 1989, 304 стр.
 O. Atkov, V. Bednenko. Hypokinesia and weihtlessness: clinical and physiologic aspects. Internat. Univers. Press, USA, 1992, 500 p.
 Атьков О. Ю., Балахонова Т. В., Зубарев А. Р. и др. Ультразвук и сосуды: диагностическая практика. Москва, 1999 (электронная версия).
 Атьков О. Ю., Цфасман А. З. История железнодорожной медицины. — М., 2004. — 416 с.
 Космическая погода: её влияние на человека и биологические объекты. Под ред. Атькова О. Ю., Гурфинкеля Ю. И. — М., 2006, 136 с.
 Атьков О. Ю., Балахонова Т. В., Горохова С. Г. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов (учебное пособие). — Москва, Эксмо, 2009. — 400 с.
 Атьков О. Ю. Эффективная инструментальная диагностика: земное и внеземное: Актовая речь в Российском государственном медицинском университете им. Н. И. Пирогова. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 40 с.
 Gorokhova S.G., Sboev A.G., Kukin K.A., Rybka R.B., Muraseeva E.V., Atkov O.Yu. The Application of Artificial Neural Networks in the Diagnosis of Coronary Heart Disease // В книге: Network Topologies: Types, Performance Impact and Advantages

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Атьков Олег Юрьевич // В кн.: Мелуа А. И. Академия наук. Биографии. 1724—2024. Многотомная биографическая энциклопедия. Том 1. СПб.: Гуманистика, 2018. ISBN 978-5-906140-20-3
 Атьков Олег Юрьевич — вице-президент ОАО РЖД
 Трудовая вахта Олега Атькова
 Космонавт Олег Атьков. Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса
 https://vademec.ru/article/-moy_polet_byl_pervym_i_edinstvennym-_/
 http://old.polit.msu.ru/staff/atkov/

Кардиологи СССР
Специалисты по космической медицине
Действительные члены РАН
Доктора медицинских наук
Выпускники 1-го МГМУ
Члены КПСС
Преподаватели РГМУ
Преподаватели РМАПО
Почётные граждане Варны
Почётные граждане Гагарина
Почётные граждане Жезказгана
Почётные доктора Берлинского университета
Члены Европейской академии